Simms ist der Familienname folgender Personen:

 Albert G. Simms (1882–1964), US-amerikanischer Politiker
 Alfred Simms-Protz (* 1952), deutscher Diplomat
 Andrew Simms (* 1965), britischer Autor, Ökonom und Co-Direktor des New Weather Instituts
 Anngret Simms (* 1937), deutsch-irische Geographin und Historikerin 
 Brendan Simms (* 1967), irischer Historiker
 Chris Simms (* 1980), US-amerikanischer Footballspieler
 Clyde Simms (* 1982), US-amerikanischer Fußballspieler
 David J. Simms (1933–2018), irischer Mathematiker
 Ellis Simms (* 2001), englischer Fußballspieler
 Erin Simms (* 1976), kanadische Schauspielerin und Sängerin
 Ernie Simms (1891–1971), englischer Fußballspieler

 Henry B. Simms (1861–1922), deutscher Unternehmer und Kunstsammler
 John F. Simms (1916–1975), US-amerikanischer Politiker
 Kevin Simms (* 1964), englischer Rugby-Union-Spieler
 Kimberley Simms (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin
 Larry Simms, (* 1934), US-amerikanischer Kinderdarsteller
 Lise Simms (* 1963 oder 1967), US-amerikanische Schauspielerin
 Michael Simms (* 1974), US-amerikanischer Boxer
 Mit Simms (1873–1957), US-amerikanischer Politiker
 Phil Simms (* 1954), US-amerikanischer Football-Spieler
 Robert Andrew Simms (* 1984), australischer Politiker
 Ruth McCormick-Simms (1880–1944), US-amerikanische Politikerin
 Travis Simms (* 1971), US-amerikanischer Boxer

 Willie Simms (1870–1927), US-amerikanischer Jockey

Simms ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Simms (Kalifornien)
 Simms (Louisiana)
 Simms (Montana)
 Simms (Oklahoma)
 Simms (Texas)
 Simms Hill, Vermont
 Simms Wharf, Maryland

Siehe auch:
 Sims
 Simmes